

Ві́ха 
Віха () — термін, що має кілька значень:
 Віха — тичина, жердина, гілка (часто з віхтем на кінці), якою вказують дорогу, позначають межі ділянки тощо.
 Віха — у переносному сенсі — поворотна подія в історії, проміжне досягнення, і т. ін..
 Віха — пряма дерев'яна жердина або легка металева трубка довжиною 1,5-3 м з загостреним кінцем для рекогносцирувальних робіт на місцевості.
 Віха — навігаційний знак.
 Віха — межа етапу розвитку проекту.
 Віха — гра, в яку грає молодь деяких сіл у Чернігівській та Полтавській областях. Мета гри: учасники збирають команди, людей зі своїх вулиць, вони вкопують у землю дерево та прикрашають гілками і квітами. Кожна команда має обороняти свою віху всю ніч, а також спробувати вкрасти віху в суперників.
 Віха — народна назва комети.

Віха́ 
 Віха або вех (Cicuta) — рід отруйних рослин родини Окружкові.

Див. також 
 Віхоть
 «Віхи» — збірка статей російських філософів початку XX ст.
 «Зміна віх»
 Зміновіхівство
 Жалонер

Примітки